Microdothiorella är ett släkte av svampar. Microdothiorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microdothiorella